Otto Gustaf Nordenskjöld kan syfta på:

 Otto Gustaf Nordenskjöld (1831–1902), svensk militär
 Otto Gustaf Nordenskjöld (1834–1901), svensk jurist

Se även 
 Nils Otto Gustaf Nordenskjöld
 Otto Gustaf Nordensköld